Аршин мал алан () — комічна і романтична оперета 1913 року.

 «Аршин мал алан» — радянська азербайджанська музична кінокомедія 1945 року.
 «Аршин мал алан» — радянський азербайджанський музичний фільм 1965 року.